Bundesrat steht für:
 Bundesrat (Deutschland), Verfassungsorgan zur Vertretung der Länder auf Ebene des Bundes
 Bundesrat (Schweiz), Regierung und Regierungsmitglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 Bundesrat (Österreich), Länderkammer des Parlaments
 Bundesrat (Deutsches Reich), historisch im Norddeutschen Bund und im Deutschen Kaiserreich, erstes und oberstes Verfassungsorgan des Gesamtstaates
 Bundesrat (Irak), geplanter legislativer Rat im Irak
 Bundeshaus (Äthiopien), Oberhaus des äthiopischen Bundesparlaments
 Bundesrat für Niederdeutsch, politische Interessensvertretung der Niederdeutsch sprechenden Bürger in Deutschland
 Volks-Bundesrath, eine Organisation der „Reichsbürger“, siehe Reichsbürgerbewegung #Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag / Deutsche Gesundheitskasse

Siehe auch:
 Mitglied des Bundesrates (Deutschland)
 Bundesministerium für Angelegenheiten des Bundesrates